Juan Valera (1824-1905), écrivain, homme politique et diplomate espagnol ;
Juan Valera Espín (né en 1984), footballeur espagnol.